Феднево — название населённых пунктов в России:

 Феднево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Феднево — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Феднево — деревня в Удомельском районе Тверской области.